Alain Wiss – calciatore svizzero
 Benno Wiss – ex ciclista su strada svizzero
 Jarkko Wiss – allenatore di calcio ed ex calciatore finlandese